

Pessoas
 Hisashi Eguchi (江口 寿史) - mangaká
 Hisashi Hieda (日枝久) - empresário da Fuji Media Holdings
 Hisashi Imai (今井 寿) - guitarrista da banda Buck-Tick
 Hisashi Inoue (井上ひさし) - dramaturgo
 Hisashi Kato (加藤 久) - ex-futebolista
 Hisashi Kimura (木村 栄) - astrônomo 
 Hisashi Kurosaki (黒崎久志) - ex-futebolista
 Hisashi Mizutori (水鳥 寿思) - ginasta
 Hisashi Okamoto (岡本 久) - matemático
 Hisashi Owada (小和田 恆) - ex-diplomata e juiz
 Hisashi Shinma (新間寿) - ex-presidente da WWE
 Hisashi Tonomura (外村 尚) - guitarrista da banda Glay

Desambiguações de prenomes